Torre della Catena a Benevento
 Torre della Catena a Padova
 Torre della Catena a Verona